Буагассо́н, Буаґассон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 60 км на захід від Орлеана, 55 км на південний захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2017 року Буагассон, Арру, Шатійон-ан-Дюнуа, Куртален, Ланже i Сен-Пеллерен було об'єднано в новий муніципалітет Коммюн-нувель-д'Арру.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Буагассон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Буагассон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар